Я́зов — фамилия. Известные носители:

 Язов, Александр Митрофанович (1922—1993) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Язов, Дмитрий Тимофеевич (1924—2020) — советский государственный и политический деятель, маршал Советского Союза, министр обороны СССР (1987—1991).
 Язов, Павел Александрович (1922—1990) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии (1966).